Kročefiso ima više značenja:
 Kročefiso (Areco)
 Kročefiso (Bergamo)
 Kročefiso (Kjeti)
 Kročefiso (Latina)
 Kročefiso (Peruđa)
 Kročefiso (Peskara)
 Kročefiso (Ređo di Kalabrija)
 Kročefiso (Teramo)